Hickory Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Hickory Island (Charlton County, Georgia)
 Hickory Island (Glynn County, Georgia)
 Hickory Island (Illinois)
 Hickory Island (Michigan)
 Hickory Island (Missouri)
 Hickory Island (Cape May County, New Jersey)
 Hickory Island (Salem County, New Jersey)
 Hickory Island (New York)
 Hickory Island (North Carolina)
 Hickory Island (Perry County, Ohio)
 Hickory Island (Portage County, Ohio)
 Hickory Island (Sandusky County, Ohio)
 Hickory Island (Marion County, South Carolina)
 Hickory Island (Richland County, South Carolina)

in Kanada:
 Hickory Island (Ontario)